Lugau kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Lukov (ort i Tjeckien, Södra Mähren),

Tyskland 

 Lugau, Tyskland, Sachsen,